José Gomes – portugalski judoka, olimpijczyk
 José Manuel Gomes (ur. 1970) – portugalski trener piłkarski
 José Gomes (ur. 1976) – portugalski piłkarz
 José Gomes (ur. 1994) – portugalski siatkarz
 José Gomes (ur. 1999) – portugalski piłkarz